Prebble est un patronyme porté notamment par :

Patronyme
 Antonia Prebble (née en 1984), actrice néo-zélandaise
  (1915-2001), journaliste anglais
  (née en 1980), compositrice britannique
 Peter Prebble (né en 1950), homme politique canadien de la Saskatchewan
  (né en 1948), homme politique néo-zélandais
  (né en 1942), acteur anglais
 Stuart Prebble (né en 1951), producteur de télévision et écrivain britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme